Noyers může označovat více francouzských obcí:

 Noyers (Eure) – obec v departementu Eure
 Noyers (Loiret) – obec v departementu Loiret
 Noyers (Haute-Marne) – obec v departementu Haute-Marne
 Noyers (Yonne) – obec v departementu Yonne

součást názvu
 Noyers-Auzécourt – obec v departementu Meuse
 Noyers-Bocage – obec v departementu Calvados
 Noyers-Pont-Maugis – obec v departementu Ardensko
 Noyers-Saint-Martin – obec v departementu Oise
 Noyers-sur-Cher – obec v departementu Loir-et-Cher
 Noyers-sur-Jabron – obec v departementu Alpes-de-Haute-Provence